Нордхајм може бити:

 Нордхајм вор дер Рен, општина у округу Рен-Грабфелд, у њемачкој покрајини Баварска.
 Нордхајм ам Мајн, општина у округу Кицинген, у њемачкој покрајини Баварска.